

Događaji
 Sargon II. se proglasio kraljem Babilonije, obnavljajući tako dvojno kraljevstvo Babilonije i Asirije.

Rođenja

Smrti